Gangara steht für:

 Gangara (Volk), Volk in Westafrika, Vorfahren der Soninke
 Gangara (Gattung), Gattung der Schmetterlinge

Geografie:

 Gangara (Maradi), Landgemeinde in der Region Maradi in Niger
 Gangara (Zinder), Landgemeinde in der Region Zinder in Niger